Max Beier ist der Name folgender Personen:
* Max Beier (Zoologe) (1903–1979), österreichischer Zoologe
 Max Beier (Schauspieler) (* 1993), deutscher Schauspieler und Kabarettist

Siehe auch:
 Maximilian Beier (* 2002), deutscher Fußballspieler